A Szellem egy hajó a Star Wars Lázadók animációs sorozatban. Legénysége: Ezra Bridger, Sabine Wren, Kanan Jarrus, Hera Syndulla (pilóta), Zeb Oreillos, Chopper(a szerelő). A legénységhez csatlakoznak többen is ideiglenesen, de ők hatan az állandó tagok.

A Szellem kisebb, leválasztható része a Fantom nevű póthajó, amellyel olyan helyeket lehet megközelíteni, ahova a Szellem nem férne be, továbbá egyfajta második hajóként vagy mentőkabinként is használható. A legénységet pedig Lidérc 1-2-3-4-5-6-nak nevezik sorrendben.

A Szellem képes hiperűrugrásra, ahogy a Star Wars hajóinak többsége is, és rengeteg csatában részt vett erős lövegeiknek, pajzsának és kiváló legénységének köszönhetően. Vállalnak csempészmunkákat is különféle galaktikus bűnözőknek élelemért, üzemanyagért és kreditekért cserébe, pl. Lando Calrissiannak egy küldetést.

A Szellem az első ilyen típusú hajó, amely megjelenik a saga történetében.

Források 
 http://starwars.wikia.com/wiki/Ghost 
 http://starwars.wikia.com/wiki/Star_Wars_Rebels

Csillagok háborúja-járművek